Stati Uniti d'America
Carrollton – capoluogo della Contea di Pickens, Alabama
Carrollton – capoluogo della Contea di Carroll, Georgia
Carrollton – capoluogo della Contea di Greene, Illinois
Carrollton – capoluogo della Contea di Carroll, Kentucky
Carrollton – township della Contea di Saginaw, Michigan
Carrollton – capoluogo della Contea di Carroll, Mississippi
North Carrollton – città nella Contea di Carroll, Mississippi
Carrollton – capoluogo della Contea di Carroll, Missouri
Carrollton – città della Contea di Cattaraugus, New York
Carrollton – capoluogo della Contea di Carroll, Ohio
Carrollton – città della Contea di Denton, Texas
 Carrollton – census-designated place della contea di Isle of Wight, Virginia

New Carrollton – città della Contea di Prince George's, Maryland